Regimiento de Infantería 19 puede hacer referencia a:

 el Regimiento de Infantería 19 de Argentina;
 o el Regimiento de Infantería 19 de Bolivia.